Die Women’s Regional Handball League 2018/19 war die 10. Spielzeit der Women’s Regional Handball League (WRHL).

Tabelle

Einzelnachweise 

2018
Handballsaison 2018/19